Toponímia:
 Coronado (Califòrnia)ciutat al Comtat de San Diego, a l'estat de Califòrnia 
 Coronado (Uruguai), localitat al departament d'Artigas, al nord de l'Uruguai sobre la vora del riu Uruguai 
 Coronado o Vázquez de Coronado, cantó a la Província de San José a Costa Rica 
 biografies:
 Carolina Coronado (1823, Almendralejo – 1911, Mitra)
 Carlos María Coronado y Parada (Huete, província de Conca, 1814 - Madrid, 1891), jurista i polític espanyol 
 Francisco Vázquez de Coronado
 José Coronado